

Pessoas 
 Chiquinho (futebolista nascido em 1966)
 Chiquinho (mestre-sala)

Outros 
 Chiquinho (romance) — de Baltazar Lopes da Silva, publicado em 1947
 Chiquinho, personagem de histórias em quadrinhos publicado na revista O Tico Tico
 Chiquinho, personagem do humorista Edílson Oliveira da Silva, no programa Eliana & Alegria
 Chiquinho Sorvetes

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos